Националният отбор по волейбол на Финландия представя страната на международни турнири и състезания.

Сред най-добрите представяния на отбора е четвъртото място на европейското първенство през 2007.

Олимпийски игри

Световна лига по волейбол 
 1993 – 5 – 12 място
 2006 – 10 – 12 място
 2007 – 7 – 8 място
 2008 – 10 – 12 място
 2009 – 7 – 8 място

Външни препратки 
 Официална странцица

Финландия
Спорт във Финландия